Varennes (Dordonha)
 Varennes (Indre-et-Loire)
 Varennes (Somme)
 Varennes (Vienne)
 Varennes (Yonne)